Руденька — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Руденька — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Украина  
 Руденька — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Руденька — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Руденька — село в Коростышевском районе Житомирской области.